Terzi steht für:
 Terzi (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht in der Emilia-Romagna

Terzi ist der Familienname folgender Personen:
 Aleardo Terzi (1870–1943), italienischer Maler, Grafiker und Illustrator
 Andrea Terzi (1842–1918), italienischer Landschaftsmaler und Illustrator
 Claudio Terzi (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Benvenuto Terzi (1892–1980), italienischer Komponist und Konzertgitarrist
 Filippo Terzi (portugiesisch: Filipe Terzio; * 1520 (?), † 1597), italienischer Architekt und Baumeister in Diensten der portugiesischen Könige
 Francesco Lana Terzi (1631–1687), katholischer Priester
 Gianna Terzi (* 1980), griechische Sängerin
 Giorgio Terzi, italienischer Trickfilmer
 Giulio Terzi di Sant’Agata (* 1946), italienischer Diplomat und ehemaliger Außenminister Italiens
 Ludwig von Terzi (1730–1800), kaiserlich-königlicher Feldzeugmeister, Reisebegleiter Kaiser Josephs II.
 Mehmet Terzi (* 1955), türkischer Langstreckenläufer und Sportfunktionär
 Ottobuono Terzi († 1409), italienischer Söldnerführer
 Şahinali Terzi (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Semih Terzi, türkischer Offizier

Siehe auch:
 Terz